Cieza puede referirse a:

 Cieza: capital de la comarca de la Vega Alta del Segura, en la Región de Murcia (España).
 Cieza: municipio de la comarca del Besaya, en la comunidad autónoma de Cantabria (España).
Río Cieza: curso fluvial de Cantabria (España) perteneciente a la cuenca hidrográfica del Saja-Besaya.